Sporting Life (1918), een film uit 1918 van Maurice Tourneur
Sporting Life (1925), een film uit 1925 van Maurice Tourneur